hazardzista – osoba
 Hazardzista – album muzyczny
 Hazardzista – film

Zobacz też 
 Hazardzista, dziewczyna i zabójca